Viridiannula är ett släkte av svampar. Viridiannula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Viridiannula